Любен Иванов Чаталов е български кино актьор.

Биография 
Роден е на 24 февруари 1950 г. в София. През 1978 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. В биографията си има роли в 50 български филма. Дебютът му е във филма „Бумеранг“ от 1979 г. Сред по-известните му филми са „Голямото нощно къпане“, „Адаптация“, „Лавина“, „Опасен чар“, „Нощем по покривите“ и други.

Член на САБ и на Съюз на българските филмови дейци (1983).

Има пано с отпечатъците му на Стената на славата пред Театър 199.

Един от създателите и изпълнителите в телевизионното предаване „ЛюКаРо“, излъчвано по Българската национална телевизия.

През 2006 г. е удостоен с наградата за най-добър актьор на международния филмов фестивал „Любовта е лудост“, за ролята му във филма „Време за жени“.

Чаталов озвучава два филма на Дисни – „Атлантида: Изгубената империя“ и „Див живот“, записани в студио „Александра Аудио“.

Награди и отличия 
 „Награда на ДКМС“ (Варна, 1980).
 „Награда за мъжка роля“ (младия Абаров) за филма „Малкият Содом“ на XVIII ФБИФ (Варна, 1984).
 „Голямата награда ЗЛАТНА РОЗА“ за филма „Те надделяха“ (Варна, 1986).
 „Награда на публиката“ (Карлово, 1989).

Филмография 

 „Имам една идея (Пясъчни дворци в страната на тъжните чудеса“ (1997) – документален

Дублаж 
 „Атлантида: Изгубената империя“ – Готвачът, 2001
 „Див живот“ – Найджъл, 2006

Източници

Външни препратки 
  
  Любен Чаталов в КиноПоиск
  Любен Чаталов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в София
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“